1988 Голяма награда на Мексико е 11-о за Голямата награда на Мексико и четвърти кръг от сезон 1988 във Формула 1, провежда се на 29 май 1988 година на пистата Ерманос Родригес, Мексико сити, Мексико.

Класиране

Бележки 
 Стефано Модена е изключен заради нелегално задно крило.
 Двамата пилоти на Тирел не взеха участие в състезнието.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Мексико